wojna polsko-turecka (1485–1503)
 wojna polsko-turecka (1620–1621)
 wojna polsko-turecka (1633–1634)
 wojna polsko-turecka (1672–1676)
 wojna polsko-turecka (1683–1699)